

Ducs 

 Henri  « l'Oiseleur » est duc de Saxe de 912 à 936.
 Henri II « le Superbe » est duc de Saxe de 1137 à 1139.
 Henri III « le Lion » est duc de Saxe de 1142 à 1180.
 Henri de Saxe est duc de Saxe de 1428 à 1435, en corégence avec ses frères.
 Henri IV « le Pieux » est duc de Saxe de 1539 à 1541.

Autre 

 Henri de Saxe est organiste de la cathédrale Notre-Dame de Paris de 1415 à 1436.